Eurovision 1972 a fost a șaptesprezecea ediție a concursului muzical Eurovision. 

Eurovision